Grevsmühl ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Grevsmühl (1878–1934), deutscher Justizbeamter und Politiker, MdHB
 Rudi Grevsmühl (1930–2019), deutscher Büttenredner im Münsteraner Karneval